Otra vez en la ruta es el sexto álbum de estudio del grupo español de heavy metal Obús, editado en 1990 por el sello Avispa.

Detalles
Este es el único disco de la banda con la compañía Avispa Music y el único que produjeron en los años 90s; fue editado originalmente en LP de vinilo y cassette; la primera edición en CD es de 1995.

El álbum fue grabado en los Estudios M-20 de Madrid, e incluye 9 canciones.
Fue reeditado en CD en varias ocasiones con títulos alternativos como Venganza o El destino jugó sus cartas.

Lista de temas
Lado A
Venganza	
Búscate Otro Tonto	
El Destino Jugó sus Cartas	
Como una Pitón	
Lado B
Otra Vez en la Ruta	
Cara de Niña	
Castigo Infernal	
Zona Militar	
V.I.P.

Personal
Fortu – Voz
Paco Laguna – Guitarra
Juan Luis Serrano – Bajo
Fernando Sánchez – Batería

Referencias

Álbumes de 1990
Álbumes de Obús
Álbumes en español
Álbumes de rock en español
Álbumes de heavy metal